La distribution désigne l'action de répartir des choses ou des personnes selon différents critères, ou, par métonymie, le résultat de cette action.

Un métier 

 La distribution est généralement un élément intermédiaire d'une filière économique chargée du financement, du stockage, de la promotion et de l'acheminement des produits aux commerçants (c'est-à-dire du management de la distribution). Ainsi :

 Au sein de la filière cinématographique, la distribution de films est une étape cruciale de la vie d'un film. Le distributeur faisant le lien entre le Producteur de cinéma situé en amont et l'exploitant situé en aval.
 Dans le monde de l'édition, la distribution est plus précisément chargée du stockage et de l'acheminement des livres.
 Dans les métiers de la presse, la distribution est notamment chargée de l'acheminement des journaux et magazines.
 Dans l'univers du jeu vidéo, la distribution est assurée par les distributeurs de jeux vidéo.
 Aspects marketing du métier de la distribution : marketing de la distribution
 Article développant plus précisément l'activité du secteur de la grande distribution.
 Distribution de l'électricité
 dans le secteur bancaire ou du crédit : distribution bancaire
 assurance : distribution en assurances.

Spectacle 

 Au théâtre et au cinéma, la distribution désigne la répartition des rôles entre les comédiens.
 Par métonymie, la distribution désigne l'ensemble des acteurs d'un film ou d'une pièce de théâtre (voir aussi casting et Dramatis personae).
 Une distribution est dite d'ensemble lorsque tous les personnages principaux ont une importance égale (voir Distribution d'ensemble).

Un objet ou mécanisme 

 La distribution automatique désigne l'ensemble des distributeurs automatiques (café, boissons, confiseries, tickets, etc.) Les guichets ou distributeurs automatiques de billets de banque sont désignés sous les initiales GAB ou DAB.
 En automatisme, le distributeur est utilisé pour commuter et contrôler la circulation des fluides sous pression.
 La distribution regroupe les mécanismes qui assurent l'admission et l'échappement des gaz dans les cylindres d'un moteur à combustion interne : arbre à cames, soupape, courroie de distribution, etc (voir aussi Distribution variable).
 La distribution regroupe les mécanismes de répartition de la vapeur dans les machines et locomotives à vapeur.
 En électrotechnique, la distribution désigne tout ce qui concerne le transport et l'utilisation de l'électricité (Ligne à haute tension, etc.) après sa fabrication.
 La distribution électrique désigne les réseaux de distribution d'électricité.

Un concept mathématique 

 La théorie des distributions introduit des objets qui généralisent les fonctions.
 En statistique, une distribution est la répartition des données observées en donnant leur fréquences. Elle est proche d'une notion de théorie des probabilités : la loi de probabilité qui modélise un phénomène aléatoire.
 La distribution sert à décrire le nombre d'observations par intervalles quantitatifs ou par type de modalités. Cette notion est directement reliée à celle des Critères de position.

Biologie 

La distribution (aire de distribution) désigne la répartition géographique des êtres vivants, animaux ou végétaux, à la surface du globe, qu'on cherche à modéliser, de manière notamment à mieux exploiter certaines ressources sans les surexploiter, et de manière à mieux anticiper les effets des modifications climatiques si cela est possible. Voir Biogéographie, Chorologie et Théories de distribution des espèces.

Informatique 

On parle souvent de distribution pour désigner un ensemble de logiciels formant un tout cohérent et prêt à installer, incluant des jeux de paquetages, le noyau du système d'exploitation, en particulier le noyau Linux pour les distributions Linux (comme Debian, Mandriva, Red Hat, Ubuntu, etc.), un système d'installation et des utilitaires de configuration.

Cela désigne aussi un ensemble de paquets et d'outils utiles à la création d'un document au format LaTeX et pour en faciliter l'utilisation. Parmi les distributions LaTeX courantes, on trouve MiKTeX, TeXLive, MacTeX.

Par ailleurs, une base de données distribuées est répartie sur plusieurs nœuds, généralement sur différents serveurs.

Droit 

 En droit et en philosophie, la Justice distributive.
 Le droit de la distribution directe de documents en France.
 Les réseaux de distribution : La dimension collective des réseaux de distribution, V. Marx, thèse Montpellier I, 2008.
 L'encadrement de la commercialisation des produits ou des services : par exemple, Didier Ferrier, Droit de la distribution, 2012, .

Architecture 
La Distribution est un des grands principe qui régissent l'architecture selon Vitruve : L'Ordonnance, que les Grecs appellent Taxis ; la Disposition, qu'ils nomment Diathésis ; l'Eurythmie ou Proportion ; la Bienséance, et la Distribution, qui en grec est appelée Œconomia.

Plus généralement, la distribution désigne l'agencement des pièces dans un édifice. Il existe deux types de distributions qui peuvent se combiner : la distribution en arbre et la distribution en mailles, formant le réseau de circulation intérieure.

Imprimerie 
En typographie, la distribution consiste à replacer, après utilisation, les caractères de plomb dans leur casse.

Notes et références